Darouiche ist der Familienname folgender Personen:

 Biboul Darouiche (* 1963), kamerunischer Perkussionist und Komponist
 Shivan Darouiche (* 1999), deutscher Rapper, DJ und Musikproduzent, siehe Badchieff
 William Darouiche (* 1999), deutscher Basketballspieler